Циглер, Карл
 Циглер, Карл (1812—1877) — немецкий поэт.
 Шафгаузен, Карл фон (1826—1906)) — российский архитектор швейцарского происхождения, до 1893 года носил фамилию Циглер.
 Циглер, Карл Вальдемар (1898—1973) — немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии.